Looser Than Loose (o What a Man!) – cortometraggio del 1930 diretto da James W. Horne
What a Man! – film del 1938 diretto da Edmond T. Gréville
What a Man! – film del 1944 diretto da William Beaudine